Malab Ali Mohsen al-Muraisi () – wielofunkcyjny stadion w stolicy Jemenu, Sanie. Pojemność stadionu wynosi 25 000 widzów. Swoje spotkania rozgrywa na nim drużyna Al-Ahli Sana.

Przypisy 

Malab Ali Mohsen al-Muraisi
Stadiony piłkarskie w Jemenie
Stadiony lekkoatletyczne w Jemenie